Monache ima više značenja:
 Monache, Cosenza
 Monache, Latina
 Monache, Torino